Тала́ги:

 Талаги — аэропорт Архангельска, в 11 км от центра города;
 Талаги — ледокол арктического флота России;
 Талаги — посёлок в Приморском районе Архангельской области, центр Талажского сельского поселения;
 Талаги — другое название посёлка Талажский Авиагородок в Архангельской области;
 Талаги, Токе (1951—2020) — премьер-министр Ниуэ (2008—2020).